The Pullman Bride é um filme de comédia mudo produzido nos Estados Unidos e lançado em 1917.

Filmes dos Estados Unidos de 1917
Filmes dirigidos por Clarence G. Badger
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes mudos dos Estados Unidos
Filmes em preto e branco
Filmes em língua inglesa